Norris se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Howard Norris
 Kenneth S. Norris